Се́дервалль () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Седервалль, Бенгт (род. 1929) — шведский кёрлингист.
 Седервалль, Петер (род. 1954) — шведский кёрлингист.